Carne viva puede referirse a:

 Carne viva, película estadounidense dirigida por Michael Ritchie en 1972.
 Carne viva, álbum del grupo argentino Tren Loco lanzado en 2000.

Véase también 
En carne viva